Niederkirchen peut faire référence à :

 Niederkirchen, commune de l'arrondissement de Kaiserslautern, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Niederkirchen bei Deidesheim, commune de l'arrondissement de Bad Dürkheim, Rhénanie-Palatinat, Allemagne.